Deoli kan syfta på följande platser:

Indien 

 Devli, ort, Rajasthan, Tonk, 
 Deoli (ort i Indien), Maharashtra, Wardha, 

Robotskapade Indienförgreningar